George Marie Mangenot (1899 - 1985) foi um botânico francês .

Ligações externas
  

Botânicos da França